Die Abkürzung UCAC steht für:
 USNO CCD Astrograph Catalog, ein astrometrischer Sternenkatalog USNO
 Université Catholique de l’Afrique Centrale (Katholische Universität Zentralafrikas, auch Catholic University of Central Africa, CUAC), Hochschule in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns

Abkürzung